Hugh Blair of Borgue (1708–po 1760) – szkocki posiadacz ziemski,
 Hugh Blair (1718–1800) – szkocki filozof, pisarz i duchowny Kościoła Szkocji
 Hugh Blair (1864–1932) – brytyjski kompozytor
 Hugh E. Blair (1909–1967) – amerykański interlingwista